Ennesi – abitanti di Enna Alta
Ennesi – abitanti di Enna Bassa
Ennesi – abitanti di Enna